Долби () — многозначный термин.

Фамилия 
 Долби, Рей (1933—2013) — американский инженер и изобретатель.
 Долби, Шарлотта Элен (1821—1885) — британская певица (контральто) и композитор.

Топоним 
 Долби — деревня на острове Мэн.

Другое 
 Долби — театр в Лос-Анджелесе, ставший постоянной ареной проведения церемонии вручения премии «Оскар».
 (14223) Долби — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Dolby — американская компания в области систем обработки звука, звукозаписи и звуковоспроизведения
 Dolby — семейство систем шумопонижения